Prenner ist der Familienname von:

 Anton Joseph Prenner (1693–1761), auch: Anton Joseph von Prenner, österreichischer Maler und Kupferstecher
 Georg Caspar Prenner (1720–1766), österreichischer ? oder deutscher ? Maler 
 Gilbert Prenner (1914–1996), österreichischer Ordensgeistlicher, Propst von Vorau
 Helmut Prenner (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Karl Prenner (* 1950), österreichischer Religionswissenschaftler
 Klaus Prenner (* 1943), deutscher Mittelstreckenläufer
 Lydia Prenner-Kasper (* 1982), österreichische Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin
 Michael Prenner, Bürgermeister von Wiener Neustadt

Prenner, Weiteres:
 Prenner (Gemeinde Ischgl), heute Ortsteil von Ischgl im Paznauntal, bezirk landeck, Tirol

Siehe auch:
 Brenner